Абаля́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Абалян, Александр Мелкумович (1905 — 1982) — виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).
 Абалян, Искуи (род. 1970) — певица, звезда белорусской эстрады.
 Абалян, Олег Александрович (род. 1982) — российский театральный и телевизионный актёр, лауреат премии «Золотой софит» (2005).
 Абалян, Эдуард Гайкович (Абалов) (1927—1987) — советский режиссёр.